Сезон 2017 является 26-м розыгрышем Кубка чемпионов ФИБА Азия. В сезоне 2017 за победу боролись 10 клубов. Финал четырёх прошёл в Чэньчжоу (Китай). Турнир проходил с 22 по 30 сентября 2017 года.

Участники

Групповой этап

группа A

группа B

Финальный этап

Финальная таблица

Ссылки 
 2017 Страница турнира на официальном сайте ФИБА Азия

Кубок чемпионов ФИБА Азия
2017 год в баскетболе